Mohammad Nawaz ist der Name folgender Personen:

* Mohammad Nawaz (Cricketspieler) (* 1994), pakistanischer Cricketspieler
 Mohammad Nawaz (Fußballspieler) (* 2000), indischer Fußballtorhüter